Xuân Hòa (Long Khánh)
 Xuân Hòa (Đồng Nai)